BTN1A1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 6-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 526 амінокислот, а молекулярна маса — 58 960.

Локалізований у мембрані.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки